Clerici è un cognome italiano che può riferirsi a:

Persone 
 Alfredo Clerici (1911-1999) – cantante italiano
 Alfonsa Clerici (1860-1930) –  beata e religiosa italiana, delle Suore del Preziosissimo Sangue
 Ambrogio Clerici (1868-1955) – generale e politico italiano
 Anton Giorgio Clerici (1715-1768) – militare e mecenate italiano, quarto Marchese di Cavenago
 Antonella Clerici (1963) – presentatrice televisiva italiana
 Carlo Clerici (1929-2007) – ciclista svizzero
 Carlotta Clerici (1965) – drammaturga e regista teatrale italiana
 Edoardo Clerici (1898-1975) – avvocato e politico italiano
 Emilio Clerici (1923-...) – cestista e dirigente sportivo italiano
 Enrico Clerici (1862-1938) – mineralogista italiano, inventore della soluzione di Clerici
 Federica Clerici (1994) – calciatrice italiana, di ruolo centrocampista
 Felice Clerici (1710-1780) – ceramista italiano
 Fabrizio Clerici (1913-1993) – pittore e scenografo
 Franco Clerici (1897-1934) –  politico italiano
 Gianfranco Clerici (1941) – sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Gianfranco Clerici (1939-2022) – calciatore italiano
 Gianni Clerici (1930-2022) – tennista e giornalista italiano
 Gianni Clerici (1947-2020) – giocatore di baseball italiano
 Giovanna Bianchi Clerici (1958) – giornalista e politica italiana
 Italo Clerici (1901-1956) – attore italiano
 Leonardo Clerici (1955) – editore italiano
 Renato Clerici (...-...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Serena Clerici (1971) – doppiatrice italiana
 Sergio Clerici (1941) – calciatore brasiliano
 Ugo Clerici (1875-1943) – sindacalista, giornalista, agente segreto e faccendiere italiano

Altro 
Clerici – famiglia patrizia milanese
 Clerici vagantes – studenti girovaghi del Basso Medioevo
 Palazzo Clerici – edificio storico di Milano
 Palazzo Clerici – edificio storico di Castelletto di Cuggiono
 Villa Clerici – villa storica, costruita dall'omonima famiglia nobile milanese
 Villa Rusconi-Clerici – antica dimora del patriota ungherese Stefano Turr, sita a Pallanza (VB)
 Soluzione di Clerici – una delle soluzioni acquose con il più alto peso specifico, scoperta dal chimico Enrico Clerici